Prima donne e bambini, consuetudine di cavalleria marineresca. 
Prima le donne e i bambini, saggio (1980) di Elena Gianini Belotti
Prima le donne e i bambini, film (1992) di Martina D'Anna
Prima le donne e i bambini, album (1993) di Jo Chiarello